de volgende

Personen 
 Andrea Sacchi, kunstschilder, 17e eeuw
 Arrigo Sacchi, voetbaltrainer, 20e-21e eeuw
 Bartolomeo Sacchi, humanist, 15e eeuw
 Enzo Sacchi, baanwielrenner, 20e eeuw
 Fabio Sacchi, wielrenner, 20e-21e eeuw
 Floraleda Sacchi, harpiste en componiste, 20e-21e eeuw
 Gaetano Sacchi, generaal en senator, 19e eeuw
 Salvatore Sacchi, componist, 16e-17e eeuw
 Virna Sacchi, journaliste, 20e-21e eeuw